Margold steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Emanuel Josef Margold (1888–1962), österreichischer Künstler
 Nathan Ross Margold (1899–1947), US-amerikanischer Anwalt
 William Margold (1943–2017), US-amerikanischer Pornofilmdarsteller und -regisseur